Charlie Daniels, Amerikaans countryzanger en gitarist
 Charlie Daniels, Engels voetballer